A 46ª edição da Vuelta decorreu entre 29 de abril a 19 de Maio de 1991 entre as localidades de Mérida e Madrid. A corrida foi composta por recorrido de 20 etapas, num total de mais de 3215 km, que el vencedor recorrió a una velocidad media de 38,797 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1991
1991 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1991